А́шин — фамилия. Известные носители:

 Ашин, Александр Сергеевич (1915—1974) — советский военнослужащий, воздушный стрелок-радист. Участник Советско-финской и Великой Отечественной войн. Полный кавалер ордена Славы.
 Ашин, Геннадий Константинович (1930—2011) — российский политолог.

См. также 
 Ашина